Furtberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Furtberg (Gemeinde Rohr), Ortschaft von Rohr im Kremstal, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Furtberg (Gemeinde Waldneukirchen), Ortschaft von Waldneukirchen, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Furtberg (Gemeinde Bad Mitterndorf), Ortsteil von Bad Mitterndorf, Bezirk Liezen, Steiermark